Droga krajowa nr 47 (Czechy)
 Droga krajowa nr 47 (Polska)
 Droga krajowa nr 47 (Węgry)